DJ Makei es el nombre artístico de Álvaro Domínguez Mendoza, productor y DJ de rap nacido en Sevilla.

Biografía 

Makei es uno de los DJ con mayor trayectoria musical de España.

Empezó colaborando con KBPOSSE, y a finales de los 90 fue DJ de Mala Rodríguez Payo Malo con los que hizo varias giras por España.

En 2002 colabora con Super K y con ToteKing & Shotta. En la grabación de la maqueta de El Tralla conoce Juaninacka, uno de los MC con los que más colaboraría.

En febrero de 2004 vio la luz su LP, "Los hijos de la tercera ola", en el cual colaboraron
una gran cantidad de artistas de toda España: Payo Malo, Tote King, DJ Uni, Jesuly, H-Mafia, Juan Profundo, Super K, Juaninacka,y DJ Wilor entre otros. También en 2004 realiza la gira del EP de Juaninacka Versión EP, acompañado a los platos de DJ Wilor.

En 2006 publicó su mixtape Furious. En 2007 formó el grupo Juaninacka, Makei & All Day junto con Juaninacka y All Day, con el que publicó el disco Good Música, producido al completo por él mismo, excepto tres temas producidos por Acción Sánchez, Equisman y Juanma (MC).

Ha colaborado con Juaninacka, Zeropositivo, Jesuly, Dekoh y en el recopiatorio de SFDK Records, entre otros.

Discografía

En solitario

Con Juaninacka, Makei & All Day

Con Juaninacka

Colaboraciones

Como productor 
 KB-Posse "Desde el mismo lado" (1998)
 La Super K "Agüita" (2002)
 Karisma "Silencio" (2002)
 El Tralla "La calle en demo" (2002)
 ToteKing & Shotta "Tu madre es una foca" (2002)
 VA "Esencia Hip Hop" (2003)
 VA "Chill Hop" (2003)
 Juaninacka "Versión EP" (2003)
 Jesuly "To se tuerce" (2004)
 S Curro " Hábitos peligrosos" (2004)
 Zeropositivo " Dialéctica" (2004)
 Jesuly "El escorpión" (2004)
 VA "Instrumentals, beats & loops" (2004)
 Juaninacka "Caleidoscopio" (2004)
 Juanma (MC) "41100 folk!!" (2004)
 VA "Instrumentals, beats & loops 2" (2005)
 Juaninacka "El hombre" (2005)
 VA "Mi Musica es libre" (2005)
 VA "Hispano all scratch" (2005)
 S Curro & Papa Wilson "Venganza XL" (2006)
 Gordotoloko "Kalenda" (2006)
 Anorepsico Y Lunes "Capoeira" (2006)
 Zeropositivo "Sayanaya" (2006)
 Juaninacka "Luces de neón" (2006)
 VA "Breakxploitation" (2006)
 VA "Demostrando" (2006)
 VA "SFDK Records (Merry christmas)" (2007)
 S Curro "Bipolar" (2007)
 Ruido Maldito "Aquelarre" (2008)
 El Límite "Vida en Crisis" (2008)
 Juaninacka "41100 Rock" (2009)
 Bidabol "Yo no hago Hip Hop, yo soy Hip Hop" (2009)

Como DJ 

 La Super K "Agüita" (2002)
 ToteKing & Shotta "Tu madre es una foca" (2002)
 Karisma "Silencio" (2002)
 VA "Chill hop" (2003)
 VA "España VS France" (2003)
 Juaninacka "Versión EP" (2003)
 S Curro " Hábitos peligrosos" (2004)
 Jesuly "El escorpión" (2004)
 Juaninacka "Caleidoscopio" (2004)
 Boriz "Las nuevas y trepidantes aventuras de Boriz" (2005)
 Torroweins "04-05" (2005)
 All Day "Green" (2005)
 Juaninacka "El hombre" (2005)
 Juanma (MC) "El que faltaba" (2005)
 Vikingo MD "Aquí estoy yo" (2005)
 Gordotoloco "Kalenda" (2006)
 VA "Hispano all scratch" (2006)
 Dekoh "Mi teoría" (2006)
 VA "Jauh Forever" (2006)
 Eric el niño "Bienvenido al incendio" (2007)
 9 Milímetros "BANG" (2009)

Véase también 
 Hip hop en español

Productores de rap
Disc jockeys de hip hop
Nacidos en Sevilla